Такси́м або Таксі́м (, з  — розділення, розподіл) може позначати:

 Таксим (політика) — політичні погляди турецької меншини острова Кіпр на співіснування з грецькою більшістю.
 Таксим (площа) — центральний майдан Стамбулу.
 Таксим-Гезі — парк на площі Таксим.
 Таксим (квартал) — квартал району Бейоглу в Стамбулі.
 Таксим (стадіон) — колишній стадіон у Стамбулі (1921—1940).
 Таксим (станція метро) — станція Стамбульського метрополітену.
 Таксим — Кабаташ (фунікулер) — лінія фунікулеру в Стамбулі.
 Таксим (музика) — в традиційній арабській та турецькій музиці — імпровізована інструментальна прелюдія до макаму.
 Таксим (мечеть) — мечеть, що розташована на однойменній площі у Стамбулі